Cette page regroupe les résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2017.

Le ministère de l'Intérieur publie des totalisations durant la nuit qui suit le scrutin, avant les éventuelles corrections du Conseil constitutionnel le jeudi suivant le scrutin.

Premier tour 
Les candidats sont placés en fonction du tirage au sort du Conseil constitutionnel du .

Départements

Métropolitains

Outre-mer

Régions

Villes de plus de  
« Villes de plus de  » : D'après le classement établi par l'INSEE en 2014.

Français de l'étranger

Résultats par circonscription

Résultats par pays

Second tour

Départements

Métropolitains

Outre-mer

Régions

Villes de plus de  
« Villes de plus de  » : D'après le classement établi par l'INSEE en 2014.

Français de l'étranger

Résultats par circonscription

Résultats par pays

Notes et références

Notes

Références

Résultats des départements métropolitains, sur le site du ministère de l'Intérieur

Résultats des départements de l'Outre-mer, sur le site du ministère de l'Intérieur

Résultats des régions, sur le site du ministère de l'Intérieur

Résultats des villes de plus de , sur le site du ministère de l'Intérieur

Résultats des Français de l'étranger, sur le site du ministère des Affaires étrangères 
 Par circonscription

 Par pays

Liens externes 

 Résultats détaillés de l'élection présidentielle sur le site du ministère de l'Intérieur

Voir aussi 
 Résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2012
 Résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2022

Résultats détaillés
2017